A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 14-én rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

A verseny során harminc másodpercenként indították a sportolókat, a versenyzők tíz kilométert síeltek. A táv alatt két alkalommal érintették a lövőállásokat, ahol öt-öt célpontot kellett eltalálniuk, az első ötöt fekvő, a második ötöt pedig álló helyzetből. Minden egyes rontott lövés után egy 150 méteres büntetőkört kellett síelniük.

A versenyt a francia Vincent Jay nyerte valamivel több mint huszonnégy perc alatt, lövőhiba nélkül. A második helyen zárt a norvég Emil Hegle Svendsen, tizenkét másodperccel az első helyezett mögött, egyetlen lövőhibával. A dobogó harmadik fokára a horvát Jakov Fak állhatott fel, aki tizennégy másodperces időhátránnyal zárt és lövőhiba nélkül.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F100